Dit is een lijst van planetoïden 38701-38800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (38701) - || 2000 QB66|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38702) - || 2000 QX66|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38703) - || 2000 QR72|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38704) - || 2000 QZ76|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38705) - || 2000 QU80|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38706) - || 2000 QP83|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38707) - || 2000 QK89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38708) - || 2000 QQ89|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38709) - || 2000 QO90|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38710) - || 2000 QG97|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38711) - || 2000 QU97|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38712) - || 2000 QP103|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38713) - || 2000 QJ116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38714) - || 2000 QS116|| 28 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38715) - || 2000 QY120|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38716) - || 2000 QL121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38717) - || 2000 QM121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38718) - || 2000 QW121|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38719) - || 2000 QQ127|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38720) - || 2000 QB128|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38721) - || 2000 QQ128|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38722) - || 2000 QU128|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38723) - || 2000 QT129|| 30 augustus 2000 || K. Korlević
|-
| (38724) - || 2000 QW129|| 31 augustus 2000 || J. Broughton
|-
| (38725) - || 2000 QD130|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38726) - || 2000 QQ131|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38727) - || 2000 QR131|| 25 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38728) - || 2000 QJ133|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38729) - || 2000 QP137|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38730) - || 2000 QE138|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38731) - || 2000 QX138|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38732) - || 2000 QF140|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38733) - || 2000 QF141|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38734) - || 2000 QC143|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38735) - || 2000 QQ144|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38736) - || 2000 QU144|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38737) - || 2000 QN146|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38738) - || 2000 QT146|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38739) - || 2000 QO149|| 24 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38740) - || 2000 QC152|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38741) - || 2000 QO180|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38742) - || 2000 QP184|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38743) - || 2000 QB185|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38744) - || 2000 QE186|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38745) - || 2000 QM186|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38746) - || 2000 QT186|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38747) - || 2000 QE190|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38748) - || 2000 QY191|| 26 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38749) - || 2000 QU206|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38750) - || 2000 QJ207|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38751) - || 2000 QN207|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38752) - || 2000 QY207|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38753) - || 2000 QE217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38754) - || 2000 QG217|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38755) - || 2000 QR227|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38756) - || 2000 QG228|| 31 augustus 2000 || LINEAR
|-
| (38757) - || 2000 RM1 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38758) - || 2000 RS2 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38759) - || 2000 RD3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38760) - || 2000 RG3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38761) - || 2000 RH3 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38762) - || 2000 RK4 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38763) - || 2000 RW5 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38764) - || 2000 RB6 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38765) - || 2000 RU6 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38766) - || 2000 RV6 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38767) - || 2000 RB7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38768) - || 2000 RF7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38769) - || 2000 RS7 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38770) - || 2000 RT8 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38771) - || 2000 RP9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38772) - || 2000 RR9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38773) - || 2000 RY9 || 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38774) - || 2000 RD10|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38775) - || 2000 RZ10|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38776) - || 2000 RK11|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38777) - || 2000 RS17|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38778) - || 2000 RX19|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38779) - || 2000 RH22|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38780) - || 2000 RX30|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38781) - || 2000 RN31|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38782) - || 2000 RP31|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38783) - || 2000 RU35|| 2 september 2000 || LINEAR
|-
| (38784) - || 2000 RT42|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38785) - || 2000 RR43|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38786) - || 2000 RG45|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38787) - || 2000 RU45|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38788) - || 2000 RW45|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38789) - || 2000 RB46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38790) - || 2000 RE46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38791) - || 2000 RU46|| 3 september 2000 || LINEAR
|-
| (38792) - || 2000 RA49|| 4 september 2000 || LINEAR
|-
| (38793) - || 2000 RY49|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (38794) - || 2000 RC50|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (38795) - || 2000 RA51|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (38796) - || 2000 RK51|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (38797) - || 2000 RW51|| 5 september 2000 || LINEAR
|-
| (38798) - || 2000 RB54|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38799) - || 2000 RE54|| 1 september 2000 || LINEAR
|-
| (38800) - || 2000 RA55|| 3 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten